Мировая лига водного поло среди женщин 2005 — 2-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 29 по 10 июля, а суперфинал с 18 по 21 августа в городе Кириши(Россия). Победителем турнира в первый раз стала сборная Греции.

Квалификационный турнир

Группа А

Группа В

Суперфинал

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) : Софья Конух

Лучший вратарь :  Рэйчел Ридделл

Лучший бомбардир : Антигони Роумпеси Елена Смурова (31 гола)

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2005 год в водном поло